Sankt Georg oder St. Georg steht für:

* Georg (Heiliger), der Drachentöter († 303), Märtyrer, Nothelfer
 sowie andere Heilige, siehe Heiliger Georg
 Georgstag, 23. April, Gedenktag des Nothelfers
 St.-Georgs-Bruderschaft
 Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
 Pfadfinderinnenschaft St. Georg
 Sozialwerk St. Georg in Gelsenkirchen
 St. Georg (Zeitschrift), Pferdesport-Magazin
 SMS Sankt Georg, Panzerkreuzer der k.u.k. Kriegsmarine
 St. Georg (Schiff, 1861), Fährdampfer, später Torpedodampfer der deutschen Kaiserlichen Marine
 St. Georg (Schiff, 1876), Passagierdampfer in Hamburg

Sankt Georg oder St. Georg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Saint-Georges (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Hamburg-St. Georg, Stadtteil von Hamburg
 Sankt Georg (Hollenbach), Ortsteil von Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sankt Georg (Mindelheim), Ortsteil von Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Sankt Georg (Peißenberg), Ortsteil von Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Sfântu Gheorghe (Tulcea), Ortschaft im Kreis Tulcea, Rumänien 
 Sankt-Georg, deutscher Name von Sângeorge, Dorf im Kreis Timiș, Banat, Rumänien

Sonstige:
 St. Georg (Flussarm), Flussarm der Donau
 Sankt Georgsberg, (456 m), Berg in Tschechien, siehe Říp
 St. George’s School in Köln, Duisburg und München
 Klinikum St. Georg, zweitgrößtes Krankenhaus in Leipzig

Siehe auch:
 Georg #Varianten
 Georg (Heiliger) #Patronanzen und Namensgebungen
 Georgenhospital
 Georgskirche
 Georgskloster
 Georgsorden
 Heiliger Georg
 Saint George
 Saint Georges
 Sankt Georgen
 Sankt-Georgs-Medaille, Auszeichnung des Bundesnachrichtendienstes
 St. Georg-Stollen
 Zeche St. Georg